Дитон — многозначное понятие.

 Дитон — музыкальный интервал из двух целых тонов.

Фамилия 
 Дитон, Ангус (род. 1945) — британский и американский экономист, лауреат Нобелевской премии (2015).
  (род. 1994) — американский лучник, победитель Кубка мира в стрельбе из композитного лука в личном и командном разрядах (2014).
  (род. 1942) — американский экономист и педагог, канцлер Миссурийского университета (2004—2013).
  — американский велосипедист, серебряный медалист Чемпионата мира по маунтинбайку и велотриалу в скоростном спуске (1992).
  (1923—1989) — американский баскетболист и тренер, игрок Национальной баскетбольной лиги в составе клубов «Шебойган Ред Скинс» и «Ватерлоо Хоукс».
  (род. 1976) — британский игрок в настольный теннис, чемпионка Англии в личном разряде (1997, 1999—2002), в женских (1996, 1999—2003) и смешанных (1996, 1998—1999, 2001) парах.
 Дитон, Роберт — американский клипмейкер и продюсер, лауреат премии «Горлица» за длинное видео (1989) и премии Ассоциации кантри-музыки за лучшее видео года (2006).
  (1921—1996) — американский архитектор, автор проекта стадиона «Эрроухед» (Канзас-Сити, штат Миссури).